Антички кападокијски језик
 Кападокијски грчки језик